"Rainha da Favela" es una canción de la cantante brasileña Ludmilla, compuesta por ella, Davi Almeida, Pablo Bispo y Umberto Tavares. Fue lanzada el 7 de febrero de 2020 junto con su videoclipe y su cuarto álbum de estudio Hey, World!.

Referencias

Canciones en portugués
Sencillos de 2020
Canciones de 2002